De Noodzaak, vertaling van het boek Needful Things van Stephen King uit 1991
Needful Things (film), de verfilming van Kings boek uit 1993